Мухсин Иажур (родился 14 июня 1985 года) — марокканский футболист, нападающий, выступал за сборную Марокко.

В 2013 году Иажур стал первым африканским и марокканским футболистом, ставшим лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира и получившим бронзовый мяч турнира. «Раджа» дошла до финала первенства, где играла против чемпиона Европы, «Баварии». До этого только в 2010 году конголезский футболист Дьоко Калуйитука выиграл серебряный мяч.

Клубная карьера 
Иажур начал карьеру в 2003 году в клубе из родного города, «Раджа». В августе 2007 года, когда сезон в «Радже» закончился, Иажур решил переехать в Швейцарию без разрешения своего клуба. 28 октября 2007 года Иажур сыграл первый официальный матч за «Кьяссо». Он вернулся в родной клуб в 2012 году и по итогам сезона выиграл свой первый чемпионат Марокко по футболу с «Раджой». В 2013 году «Раджа» квалифицировался на чемпионат мира среди клубов как чемпион страны-хозяйки турнира. 11 декабря 2013 года Иажур забил гол в ворота «Окленд Сити», «Раджа» выиграла со счётом 2:1. Позже в четвертьфинале его команда победила «Монтеррей» со счётом 2:1 и прошла в полуфинал. 18 декабря в полуфинале он забил гол в историческом матче против «Атлетико Минейро», в котором африканская команда победила со счётом 3:1. Но в финале «Раджа» потерпела поражение от победителя Лиги чемпионов УЕФА, «Баварии», со счётом 2:0. Иажур стал одним из лучших бомбардиров клубного чемпионата мира 2013 года вместе с Дарио Конкой, Сесаром Дельгадо и Роналдиньо, кроме того, он получил бронзовый мяч турнира.

21 июля 2019 года Иажур перешёл в «Дамак», который только поднялся в высшую лигу Саудовской Аравии. В январе 2020 года Иажур вернулся в Марокко, став игроком «Ренессанс Беркан».

Международная карьера 
На чемпионате мира среди молодёжи 2005 Иажур сделал дубль в матче группового раунда против Гондураса, который был разгромлен со счётом 5:0; и забил в 1/8 финала на последних минутах единственный гол в матче с Японией. Однако в полуфинале Марокко потерпело поражение со счётом 3:0 от Нигерии. В матче за бронзу против Бразилии Марокко не сумел удержать победу, пропустив в концовке игры два гола в течение трёх минут.

В январе 2014 года тренер Хасан Бенабича пригласил Иажура в сборную Марокко на чемпионат африканских наций 2014. На групповом этапе он помог команде выиграть группу, забив в ворота Уганды (победа 3:1). В четвертьфинале Иажур снова забил, на этот раз Нигерии, но соперник перевёл игру в экстра-тайм, где выиграл со счётом 4:3.

Примечания

Ссылки 
 
 Guardian Football
 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Раджа»
Игроки ФК «Кьяссо»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Видад»
Игроки ФК «Атлетик» Тетуан
Игроки ФК «Катар СК»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Доха
Игроки ФК «Аль-Хор»
Игроки ФК «Аль-Дамк»
Игроки ФК «Ренессанс»